

Palmarès

2000 (Paris - France - top : 6815)

2001 (La Rochelle - France - top : 6410)

2002 (Montréal - Québec - top : 6456)

2003 (Liège - Belgique - top : 6194)

2004 (Marrakech - Maroc - top : 6549)

2005 (Neuchâtel - Suisse - top : 6276)

2006 (Tours - France - top : 6495)

2007 (Québec - Québec - top : 6502)

2008 (Dakar - Sénégal - top : 6665)

2009 (Mons - Belgique - top : 6731)

Références 

Palmarès des championnats du monde sur chr.amet.chez-alice.fr
Site officiel du championnat du monde de 2010 à Montpellier

2000